Saint-Aubin-sur-Mer kan syfta på:
 Saint-Aubin-sur-Mer, Calvados – en kommun i departementet Calvados i regionen Basse-Normandie i norra Frankrike
 Saint-Aubin-sur-Mer, Seine-Maritime – en kommun i departementet Seine-Maritime i regionen Haute-Normandie i norra Frankrike